Stadsbrand van Dordrecht (1338)
 Stadsbrand van Dordrecht (1457)